Schilchegger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Schilchegger (* 1973), österreichischer Skirennläufer
 Michael Schilchegger (* 1985), österreichischer Politiker (FPÖ)